Cadoual est un domaine situé sur la commune de Pradelles-en-Val qui se trouve dans les Corbières (ne pas le confondre avec le domaine de Domneuve).
Autour de Cadoual se trouvent différentes vallées : La Valfrège, on l'appelle la vallée froide et Cadoual, la vallée chaude.

Région naturelle dans l'Aude